Effi steht für:

 Effi (Musikprojekt), Soloprojekt von Thomas Petritsch
 Effi (C++), ein Application Development Framework

Siehe auch:
 Effi Briest (Begriffsklärung)
 Effie